Zoquiapan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Zoquiapan (kommun), Puebla, 
 Zoquiapan, Veracruz, 
 Zoquiapan, Ixtapaluca, delstaten Mexiko,